Туркана (озеро) — озеро на півночі Кенії на кордоні з Ефіопією;
 Туркана (округ) — муніципальний округ в провінції Рифт-Валлі, Кенія;
 Туркана (мова) — мова народу туркана;
 Туркана (народ) — нілотський народ в Кенії.